Ben Stiller – attore, comico, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Jerry Stiller – attore, comico e produttore televisivo statunitense
 Mauritz Stiller – regista e attore finlandese